A RTP TV Salinópolis foi uma emissora de televisão brasileira com sede em Salinópolis, Pará. Transmitia para a sua região de cobertura a programação do SBT, fazia parte do Sistema Floresta de Comunicação dona da TV Floresta de Tucuruí. Com a sua extinção, o canal 6 passou a ser uma mera repetidora do SBT Pará, emissora própria do SBT. É a primeira retransmissora da emissora na região a ter sinal digital em 25 UHF digital (6.1 Virtual).

Programação Local
 A extinta RTP TV Salinas produzia um telejornal local, o Jornal do SBT Salinópolis, que era exibido de segunda á sexta, às 18h30.

Canais de televisão fundados em 1982